Klapka může být:

 strojní součástka užívaná např. k regulaci průtoku kapaliny či plynu 
 škrticí klapka 
 zpětná klapka
 část nějaké klávesnice nebo klaviatury
 filmová klapka – speciální náčiní užívané při filmování ke vzájemnému odlišení jednotlivých záběrů
 klapka (funkce) – pověřená osoba se specifickou funkcí, která při natáčení filmu pracuje s filmovou klapkou
 Klapka (festival) – festival amatérského a nekomerčního filmu
 u starých analogových telefonních ústředen se jednalo o synonymum pro slovo telefonní linka
 klapka vypínače – dotyková plocha, kolébkově pohyblivá část pro strojky domovních nástěnných vypinačů, a to v různých řazeních: Jednolité celistvé klapky, nebo dvojité.
 vztlakové klapky – část letounu
 klapky na očích – např. pro koně (aby se méně lekali a plašili)

 příjmení osob
Viz Klapka (příjmení)

Externí odkazy